

Miejscowość w Polsce 
 Lubichowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo

Inne 
 Lubichowo – gmina wiejska
 Lubichowo – dawna gromada
 Lubichowo – nieistniejąca stacja kolejowa